De Agostini – azienda
Alberto Maria De Agostini – esploratore
Cesare De Agostini – giornalista
Doris De Agostini – sciatrice alpina
Giovanni De Agostini – editore
Luigi De Agostini – calciatore 
Stefano De Agostini – calciatore